Contração (ou contracção) pode ser várias coisas:
Contração muscular;
Contração (gramática): junção de duas palavras com perda de fonema;
Contração uterina.

Desambiguação